ЕОН је бренд компаније СББ под којим ради на тржишту телекомуникација Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Северне Македоније, Словеније и Црне Горе.

Референце

Спољашње везе 
 Званична интернет презентација

Предузећа из Београда
СББ
Фиксна телефонија